Table des caractères Unicode U+4000 à U+4DBF.

Sinogrammes unifiés CJC – supplément A () (Unicode 3.0 à 13.0) 
Autres sinogrammes principaux utilisés pour les différentes écritures idéographiques hanzi des langues chinoises (dont le mandarin qui utilise le style chinois simplifié, et le cantonais qui utilise le style chinois traditionnel, et d’autres langues d’Asie du Sud-Est), unifiés avec les sinogrammes de l’écriture kanji du japonais, ceux de l’écriture hanja du coréen traditionnel et ceux de l’ancienne écriture chữ nôm du vietnamien (qui était elle-même l’évolution de l’écriture hanzi traditionnelle issue du mandarin, appelée hán tự en vietnamien mais très mal adaptée à cette langue).

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 3.0

Complément Unicode 13.0

Voir aussi

Liens externes 
   ''CJK Unified Ideographs Extension A"", tableau sur le site Unicode.
   Supplément A aux idéogrammes unifiés CJC, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (4000-4FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00400